Beyron ist der Familienname folgender Personen:

 Catarina Beyron (geb. 1937), schwedische Opernsängerin (Sopran), siehe Catarina Ligendza
 Ejnar Beyron (1901–1979), schwedischer Opernsänger (Tenor)